Antef, o anche Intef, Initef, Iniotef, Aniotef, può riferirsi a vari personaggi dell'antico Egitto:

XI dinastia egizia
Intef, figlio di Iku – antenato della dinastia
Antef I (Sehertawy) – faraone
Antef II (Wah-ankh) – faraone
Antef III (Nakht-nebtep-nefer) – faraone
Kakara Ini(otef) – pretendente al trono (oppure faraone solo in Nubia) alla fine della dinastia

XIII dinastia
Sehotepkara Antef (IV) – faraone

XVII dinastia
Nebukheperra Iniotef – faraone
Sekhemra-upmaat Initef-Aa – faraone
Sekhemra-heruermaat Initef – faraone